Christopher Soames (1920-1987, un homme politique britannique.
 Emma Soames (1949-), une journaliste britannique.
 Nicholas Soames (1948-), un politicien britannique membre du Parti conservateur. Ses domaines de prédilections sont la défense, les relations internationales, l’environnement et l'industrie.
 Rupert Soames (1959-), un homme d'affaires britannique, CEO de l'entreprise Aggreko.
 Sally Soames (1937-2019), une photographe britannique connue pour ses portraits en noir et blanc de personnalités, attachée au journal The Observer puis comme pigiste pour le Sunday Times.

Homonymie de patronyme